Maximo (также известная как Maximo: Ghosts to Glory в США) — это 3D hack and slash платформер разработанный и изданный Capcom для PlayStation 2. Игра, основана на вселенной Ghosts n' Goblins, но содержит оригинальных персонажей созданных мангакой Сусуму Мацуситой. У игры есть сиквел Maximo vs. Army of Zin вышедший в 2003 году на PlayStation 2.

Игровой процесс 
Игра представляет собой приключенческий боевик в трёхмерном мире. Персонаж сражается с большим количеством врагов используя щит и меч, как и в серии Ghosts n' Goblins, если персонаж получает урон, то он теряет свою броню, а пропустив ещё один удар — умирает. Потеряв все жизни игрок может откупиться от смерти и продолжить, но цена с каждым разом будет возрастать. В игре пять миров, каждый из которых содержит четыре этапа и битву с боссом.

Сюжет 
Рыцарь Maximo, вернувшись с очередного воинского похода, обнаружил своё королевство разграбленным. Королевский советник Achille вызвал злого демона на землю. Теперь все дороги заполнены ордами мертвецов, а четыре мудрых волшебницы были заточены в четыре башни, расположенные в разных углах королевства. Кроме всего этого, Achille вынудил подругу Maximo принцессу Софию выйти за него замуж, и теперь игроку предстоит спасти волшебниц, восстановить мир и порядок в королевстве и вернуть себе свою девушку.

Разработка 
Игра стала попыткой совместить мир игры Ghosts 'n Goblins с художественным стилем мангаки Сусуму Мацуситы. Изначально игра разрабатывалась для Nintendo 64, позднее целевой платформой стала Dreamcast, а после этого PlayStation 2.

Дизайнеры пытались сделать игру в старом стиле и рисовали уровни карандашом и ручкой. Саундтрек игры составили ремиксы мелодий из Ghouls 'n Ghosts, написанные Томми Талларико.

Оценки прессы 

Maximo получила в основном положительные рецензии. Оценка на Metacritic составила 84/100. Японский журнал Famitsu оценил игру на 31 из 40.

Игра продалась в Северной Америке тиражом более чем 400 000 экземпляров и получила статус «PlayStation 2 Greatest Hits». Медиапортал IGN включил игру в список 10 самых сложных игр на PS2.

Примечания 

Компьютерные игры 2001 года
Ghosts'n Goblins
Action-adventure
Отменённые компьютерные игры для Nintendo 64
Отменённые компьютерные игры для Dreamcast
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Network
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры — спин-оффы